Аврику́р, Аврікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 272,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аврикур на сайті французького Національного інституту географії
 Аврикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аврикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза